Jyrki Olavi Lumme, finski hokejist, * 16. julij 1966, Tampere, Finska.

V ligi NHL je odigral petnajst sezon pri klubih Montreal Canadiens, Vancouver Canucks, Phoenix Coyotes, Dallas Stars in Toronto Maple Leafs. Skupno je odigral 985 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 114 golov in 354 podaj, ter 105 tekem končnice, na katerih je dosegel 9 golov in 35 podaj. V finski ligi je igral za klub  Ilves Tampere ob začetku in koncu svoje kariere.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je dosegel po eno srebrno in bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil enkrat bronast.

Leta 2009 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| KooVee Tampere
| Finska ml. liga
| 83/84
|
| 28
| 5
| 4
| 9
|
| 61
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| KooVee Tampere
| Finska ml. liga
| 84/85
|
| 27
| 6
| 4
| 10
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 85/86
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 31
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 86/87
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 43
| 12
| 12
| 24
|
| 52
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 43
| 8
| 22
| 30
|
| 75
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 88/89
|
| 21
| 1
| 3
| 4
| +3
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 88/89
|
| 26
| 4
| 11
| 15
| 
| 10
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 89/90
|
| 54
| 1
| 19
| 20
| +17
| 41
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 89/90
|
| 11
| 3
| 7
| 10
| 0
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 90/91
|
| 80
| 5
| 27
| 32
| -15
| 59
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 7
| 7
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 91/92
|
| 75
| 12
| 32
| 44
| +25
| 65
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 92/93
|
| 74
| 8
| 36
| 44
| +30
| 55
|
| 12
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 93/94
|
| 83
| 13
| 42
| 55
| +3
| 50
|
| 24
| 2
| 11
| 13
|
| 16
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 12
| 4
| 4
| 8
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 94/95
|
| 36
| 5
| 12
| 17
| +4
| 26
|
| 11
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 80
| 17
| 37
| 54
| -9
| 50
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 66
| 11
| 24
| 35
| +8
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
|
| 74
| 9
| 21
| 30
| -25
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 60
| 7
| 21
| 28
| +5
| 34
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 74
| 8
| 32
| 40
| +9
| 44
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
|
| 58
| 4
| 21
| 25
| +3
| 44
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| -5
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 51
| 4
| 8
| 12
| +13
| 18
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 73
| 6
| 11
| 17
| +10
| 46
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 05/06
|
| 45
| 6
| 12
| 18
|
| 118
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 06/07
|
| 22
| 3
| 8
| 11
|
| 28
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1340
| bgcolor="#7FFF00" | 175
| bgcolor="#7FFF00" | 465
| bgcolor="#7FFF00" | 640
| bgcolor="#7FFF00" | +76
| bgcolor="#7FFF00" | 1106
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 84
|}

Zunanje povezave 

 

Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Sherbrooke Canadiens
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih